Julianus Alemannus (lat. für Julian der Deutsche) ist der Name folgender Personen:

* Julianus Alemannus († ~1250), deutscher Chormeister, Komponist, Dichter und Heiliger, siehe Julian von Speyer
 Julianus Alemannus († 1486), deutscher katholischer Priester und Heiliger